Siklós beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Siklós
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Siklós
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Siklós

Siklós ist der Familienname von:

 Albert Siklós (1878–1942), ungarischer Komponist